Hausen kan henvise til:

Schweiz 
 Hausen, Meiringen, i Kanton Bern
 Hausen am Albis, i Kanton Zurich
 Hausen bei Brugg, i Kanton Aargau

Tyskland

Bayern 
 Hausen, Miltenberg, i Landkreis Miltenberg
 Hausen, Niederbayern, i Landkreis Kelheim
 Hausen, Forchheim, i Landkreis Forchheim, Oberfranken
 Hausen, Rhön, i Landkreis Rhön-Grabfeld
 Hausen, Villenbach, Landkreis Dillingen an der Donau
 Hausen bei Würzburg, i Landkreis Würzburg
 Hausen bei Aindling, en lokalitet af Aichach-Friedberg
 Hausen bei Augsburg, en lokalitet i Diedorf, Landkreis Würzburg
 Hausen bei Bad Kissingen, en lokalitet i Bad Kissingen

Baden-Württemberg 
 Hausen im Tal, i Landkreis Sigmaringen
 Hausen am Tann, i Landkreis Zollernalbkreis
 Hausen im Wiesental, i Landkreis Lörrach
 Hausen an der Zaber, i Landkreis Heilbronn
 Hausen an der Möhlin, landsby i Bad Krozingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hessen 
 Hausen, Frankfurt am Main; en byområde af Frankfurt am Main

Nordrhein-Westfalen 
 Hausen, Heimbach, del af Heimbach i Kreis Düren
 Hausen, Neunkirchen-Seelscheid, del af Neunkirchen-Seelscheid i Rhein-Sieg-Kreis

Rheinland-Pfalz 
 Hausen, Wied, i Landkreis Neuwied
 Hausen, Birkenfeld, i Landkreis Birkenfeld

Thüringen 
 Hausen, Eichsfeld, i Landkreis Eichsfeld
 Hausen, Bufleben, i Landkreis Gotha

Andet 
 Hausen (månekrater) – et månekrater